Dubeau  ist Familienname von
 Angèle Dubeau (* 1962), kanadische Violinistin
 Joseph Adélard Dubeau (1873–1937), kanadischer Politiker
 Philippe Dubeau (* 1948), französischer Organist

Siehe auch:
 DuBeau-Gletscher
 Dubos